Le terme comix sert à désigner la bande dessinée underground américaine. Il a été forgé en remplaçant par un « x » les deux dernières lettres du mot « comics » (« bande dessinée » en anglais) afin de souligner l'importance de la sexualité dans ce courant de la bande dessinée.

Le terme a été depuis maintes fois utilisé dans le cadre de la bande dessinée :
 Comix, logiciel libre permettant d'afficher des images et bandes dessinées,
 Comix 2000, un album de bande dessinée muette de 2000 pages,
 Comix Zone, un jeu vidéo de combat édité par Sega,
 Organic Comix, un collectif d'auteurs de bande dessinées,
 Turkey Comix, un fanzine de bande dessinée,
 Lock Groove Comix, une série de bande dessinées de Jean-Christophe Menu.